Сегунда 2020/2021 () — 90-й сезон второго по уровню дивизиона в системе футбольных лиг Испании с момента его создания. Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 31 мая 2021 года.

Участники

Вышедшие в Сегунду 
Повысились из Сегунды B
 УД Логроньес
 Картахена
 Сабадель
 Кастельон

Выбыли из Примеры 2019/2020
 Эспаньол
 Мальорка
 Леганес

Выбывшие из Сегунды 
Повысились в Примеру 2020/2021
 Кадис
 Уэска
 Эльче

Выбыли в Сегунду B
 Расинг Сантандер
 Эстремадура
 Нумансия
 Депортиво Ла-Корунья

Стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Жирона — Альмерия

Райо Вальекано — Леганес

Финал 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2020/2021
Испания 2
Спорт в Испании в 2020 году
Спорт в Испании в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021